Hernani
 Hernani – miasto w Hiszpanii w prowincji Gipuzkoa
 Hernani – dramat Victora Hugo

 Hernâni
 Hernâni – piłkarz brazylijski
 Hernâni – piłkarz portugalski